Николай Игнатьевич Матузов (19 октября 1928, Краснофлотское, СССР — 10 июля 2018, Саратов, Россия) — советский и российский учёный-правовед, специалист в области теории государства и права, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Биография 
Николай Игнатьевич Матузов родился 19 октября 1928 года в селе Краснофлотское Старокриушанского (ныне Петропавловского) района Воронежской области в крестьянской семье. Рано потеряв родителей, вместе с братьями воспитывался старшей сестрой.
 1945 год — 1950 год — окончание школы фабрично-заводского обучения, работа на стройках Воронежа.
 1950 год — 1956 год — служба в армии (Западная группа войск в Германии).
 1956 год — 1960 год — учёба в Саратовском юридическом институте им. Д. И. Курского.
 1960 год — по рекомендации профессора И. Е. Фарбера был оставлен в институте для преподавательской деятельности.
 1960 год — 2018 год — прошёл все служебные ступени вузовской системы — преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор.
 1964 год — находясь в целевой аспирантуре юридического факультета Ленинградского государственного университета, защитил под научным руководством члена-корреспондента РАН Д. А. Керимова кандидатскую диссертацию на тему «Субъективные права граждан СССР».
 1966 год — 1974 год — декан вечернего факультета Саратовского юридического института.
 1971 год — 1972 год — и. о. проректора по учебной работе Саратовского юридического института.
 1973 год — защите докторской диссертации на тему «Теоретические проблемы субъективного права» в Харьковском юридическом институте.
 1974 год — 1984 год — проректор по научной работе Саратовского юридического института.
 2000 год — 2002 год — по совместительству заместитель директора по научной работе Саратовского филиала Института государства и права РАН.
Умер 10 июля 2018 года в Саратове.

Семья и родственники 
 Супруга — Матузова Анна Фёдоровна.
 Сестра — Матузова Марина Игнатьевна (1 января 1917—2000), в последние годы жила в г. Златоуст Челябинской области
 Братья: Матузов Андрей Игнатьевич (12 августа 1919, с. Красный флот — 9 августа 1994, Одесса) — ветеран Великой Отечественной войны, старший инженер по экспорту завода «Холодмаш» (Одесса), Иван, Тихон.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1981)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «Ветеран труда»
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995)
 Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации

Основные работы 
Автор более 200 научных публикаций.

Авторефераты диссертаций

Монографии, учебные пособия

Статьи

Примечания

Литература

Биография

Рецензии и анализ взглядов

Ссылки 
 Юридическая Россия
 Саратовская государственная юридическая академия

Юристы России
Юристы СССР
Выпускники Саратовской государственной юридической академии
Преподаватели Саратовской государственной юридической академии
Родившиеся в Воронежской области
Специалисты по теории права и государства
Правоведы России
Правоведы СССР
Умершие от инсульта